Наджафов () — азербайджанская фамилия. Женская форма — Наджафова.

Известные носители 
 Наджафов, Алигули Алекпер оглу (; 1880—1919) — азербайджанский поэт и журналист, публицист, общественный деятель.
 Наджафов, Гасан Раджаб оглы (род. 1963) — гвардии майор, Герой России (2000).
 Наджафов, Гусейн Гумбат оглы — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Наджафов, Джангир Гусейнович (род. 1929) — доктор исторических наук, публицист.
 Наджафов, Рзагулу Алекпер оглы (1884—1937) — азербайджанский советский журналист, публицист.
 Наджафов, Роял Шураддин оглы (род. 1990) — азербайджанский футболист, нападающий.
 Наджафов, Фазиль Имамверди оглы (род. 1935) — азербайджанский скульптор, основоположник авангардизма в скульптуре Азербайджана, Народный художник Азербайджана.
 Наджафов, Фахраддин Вилаяддин оглы (1963—1992) — азербайджанский офицер, Национальный герой Азербайджана (1992).
 Наджафов, Хаял Назим оглы (род. 1997) — азербайджанский футболист.
 Наджафов, Юнис Иса оглы (1967—1992) — азербайджанский офицер, Национальный герой Азербайджана (1992).

Наджафова